Playing the Game – cortometraggio del 1912 prodotto dalla Independent Moving Pictures Co. of America (IMP)
Playing the Game – cortometraggio del 1915 diretto da Wilfrid North
Playing the Game – film del 1918 diretto da Victor Schertzinger
Playing the Game – cortometraggio del 1922 diretto da George Wynn